Славя́нский ко́рпус () — частная военная компания, зарегистрированная в Гонконге. Является участником вооружённого конфликта в Сирии, выступая на стороне правительственных сил Башара Асада.

Формирование корпуса 
Весной 2013 года в Гонконге зарегистрировалась частная военная компания, состоящая из бывших российских военных. Компания публиковала объявления о найме контрактников для защиты сирийских энергетических объектов во время вооружённого конфликта в этой стране, предлагалась зарплата в 5000 долларов в месяц. Объявления привлекли внимание бывших спецназовцев из ГРУ, ВДВ, ВВ МВД, СОБР. Многие из них приобрели боевой опыт во время гражданской войны в Таджикистане и второй чеченской кампании.

Развёртывание 
После приезда в Бейрут — столицу Ливана, контрактники были переведены в Дамаск — столицу Сирии, а затем на военную базу в Латакии. К октябрю 2013 года «Славянский корпус» состоял из 267 контрактников, разделённых на две роты, которые дислоцировались в Латакии.

Новой целью Славянского корпуса (СК) стала охрана нефтяных месторождений Дейр-эз-Зор. Им были выданы 37-мм зенитные пушки M1939, которые после обслуживания были забраны сирийцами, миномёты ПМ-43 (120-мм полковые миномёты образца 1943 года) к которым не было ни одной мины, три БМП-1, две из которых были условно исправны и две БМ-21 с 10 РС без взрывателей.

18 октября 2013 года БТГр получили приказ выдвинуться на помощь сепаратистам в районе города Эс-Сухне. Во время марша к цели колонна попала под обстрел. По решению командира командная высота была взята сходу силами одной роты, выбившей оттуда боевиков ИГИЛ. С помощью подошедших ночью двух самоходных установок «Акация», удалось отбить несколько контратак противника. Обещанная утром воздушная поддержка появилась только к полудню в виде одного штурмовика Су-17, который нанёс удары по позициям СК. Столкнувшись со значительно превосходящими силами боевиков и не получив обещанных боеприпасов, СК организованно отошёл на авиабазу Тифор, где восстановил боеспособность и подготовил авиабазу к обороне. В ходе данной операции шесть членов СК были ранены.

Сразу после прибытия в Россию участники были арестованы сотрудниками ФСБ по обвинению в наёмничестве, наказуемом по статье 359 УК России. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована в Гонконге, владельцы были также арестованы.

В октябре 2014 года Московский городской суд приговорил руководителей компании Вадима Гусева и Евгения Сидорова к трём годам лишения свободы каждого, Верховный суд России оставил приговор в силе.

См. также 
 Участники сирийского конфликта
 Группа Вагнера

Примечания

Ссылки 

 Архив официального сайта slavcorps.org.

Компании, основанные в 2013 году
Проправительственные боевые фракции сирийского конфликта
Военные компании России